Fátima (Portugal), een stad en bedevaartsoord in Portugal
CD Fátima, een voetbalclub aldaar
Fátima (Bahia), een plaats in Brazilië
Fátima (Tocantins), een plaats in Brazilië

Personen:
Maria de Fátima (1961), een Portugese fadozangeres

Zie ook 
Fatima (doorverwijspagina)